Osoby o tym nazwisku:
 Gustaw Manitius – polski duchowny ewangelicko-augsburski
 Jacek Manitius – polski lekarz
 Karol Gustaw Manitius – polski duchowny ewangelicki